Quante volte – brano musicale di Claudio Baglioni del 1977, retro del singolo Solo.
 Quante volte – singolo di Mia Martini del 1982.
 Quante volte – album di Mal del 2009.
 Quante volte – singolo di Vasco Rossi del 2015.